Министерство окружающей среды, жилищного строительства и территориального развития Колумбии — одно из министерств правительства Колумбии. Оно занимается вопросами защиты окружающей среды, улучшения и доступности питьевой воды, контролирует санитарное состояние жилья.

Министры

Ссылки 
 

Колум
Министерства Колумбии
Колум